Rumunjska:
 Neamţ (županija)
 Neamţ (samostan)
 Neamţ (planine)
 Neamţ (utvrda)
 Piatra Neamţ, grad